Circles steht für:

 Circles (Band), australische Band
 Circles (Berio), Komposition von Luciano Berio (1960)
 Circles (Album), Album von Argos (2010)
 Circles (Film) (Originaltitel Krugovi), Film von Srdan Golubović (2013)
 Circles (Andrea-Koevska-Lied), Lied von Andrea Koevska (2022)
 Circles (Pierce-the-Veil-Lied), Lied von Pierce the Veil (2016)
 Circles (George-Harrison-Lied), Lied von George Harrison (1982)

Siehe auch:
 Circle